Schiedsrichter des Jahrhunderts steht für folgende Personen:

 Lothar Schmid (1928–2013), deutscher Verleger, Schachspieler und Schachschiedsrichter
 Pedro Proença (Schiedsrichter) (* 1970), portugiesischer Fußballschiedsrichter